De Nederlandse kampioenschappen snooker worden jaarlijks gehouden om in diverse categorieën de beste snookerspeler of -speelster te kunnen bepalen.

Toernooiopzet 
De Nederlandse kampioenschappen worden meestal gespeeld met hoofdtoernooischema's van 64 heren, 16 dames, 16 koppels, 16 junioren en 32 senioren. In het verleden is hier echter meerdere malen van af geweken. In 2015 werd het hoofdtoernooi gespeeld worden met 64 heren, 8 dames, 16 koppels, 8 junioren en 32 senioren.

Traditioneel gelden de Nederlandse kampioenschappen snooker als het seizoensafsluitende evenement. In 2010 is door een wijziging in de kalender het NK midden in het seizoen gespeeld. Vanaf het seizoen 2011-2012 echter, loopt het snookerseizoen weer zodanig dat deze wordt afgesloten met de Nederlandse kampioenschappen. Het NK werd traditioneel gespeeld in het pinksterweerkend, waarbij de finales op pinkstermaandag werden gehouden. Om beter aansluiting te vinden met de internationale snookerkalender en de kans op het spelen bij hoge temperaturen te verkleinen, worden de Nederlandse kampioenschappen sinds 2011 eerder in het seizoen gehouden. In 2015 werd het hoofdtoernooi gespeeld op 14, 15, 21 en 22 februari.

Plaatsing 
Bij de heren wordt de huidige Nederlands Kampioen als eerste geplaatst. Daarna wordt de plaatsingslijst aangevuld tot en met positie 16, op basis van de nationale ranglijst. Op eenzelfde wijze worden er 2 dames, 2 junioren, 1 koppel en 8 senioren geplaatst.

Voorrondes 
De kwalificaties voor het NK vinden enkele weken voor het hoofdtoernooi plaats, op verschillende locaties. Voor enkele disciplines zijn geen voorrondes nodig. Tegenwoordig worden de kwalificaties gespeeld door middel van een poulesysteem, waarbij de nummers één of de nummers één en twee uit een poule doorgaan naar het hoofdtoernooi. In 2015 vinden de voorrondes plaats op 31 januari (dames en junioren), 1 februari (senioren), 7 februari (heren) en 8 februari (koppels).

Winnaars

Heren / Open

Six-reds

Dames

Senioren

Junioren

Koppels 

 Het koppel Wehrmann / Hinfelaar was te laat aanwezig en heeft de finale reglementair verloren

Aantal deelnemers

Centuries 
Lijst met centuries gemaakt tijdens het hoofdtoernooi van de Nederlandse kampioenschappen:

Bron 
KNBB.nl